Juergens ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Juergens (1866–1934), US-amerikanischer Maler
 Rolf Juergens (1916–2013), deutscher Heeresoffizier

Sonstiges:
 Juergens Island, Insel vor der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Lauth-Juergens Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Jürgens